Kamen kan syfta på:

Personer 
 Martin Kamen (1913-2002), kanadensisk-amerikansk fysiker och kemiker.
 Michael Kamen (1948-2003), amerikansk kompositör.
 Nick Kamen (1962-2021), engelsk fotomodell och sångare.

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Kamen (ort i Bosnien och Hercegovina, Republika Srpska, lat 43,55, long 19,23),

Bulgarien 

 Kamen (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Sliven, 
 Kamen (distrikt i Bulgarien, Veliko Tarnovo), Obsjtina Strazjitsa,

Kroatien 

 Kamen (ort i Kroatien, Dalmatien),

Tjeckien 

 Kámen (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Kámen (ort i Tjeckien, Vysočina, lat 49,71, long 15,52), 
 Kámen (ort i Tjeckien, Vysočina, lat 49,42, long 15,02),

Tyskland 

 Kamen, ort och kommun, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Arnsberg, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar